Il doppio  del Cachantún Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma solo Zeballos ha partecipato quest'anno in coppia con Máximo González e ha battuto in finale Guillermo Rivera-Aranguiz e Cristóbal Saavedra-Corvalán 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Máximo González /  Horacio Zeballos (campioni)
 Rogério Dutra da Silva /  João Souza (ritiro)

 Júlio Silva /  Caio Zampieri (ritiro) 
 Diego Junqueira /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Cachantún Cup 2011